Netwerk Gebruikersgroep Nederland, een vereniging voor netwerkprofessionals en systeembeheerders
 Next-generation network, een architectuur voor telecommunicatienetwerken
 Nuenen, Gerwen en Nederwetten, een Nederlandse gemeente in de provincie Noord-Brabant